Франсиско Кастељанос има више значења:

 Франсиско Кастељанос, Кастељанос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско Кастељанос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику